Zorzonesi – abitanti di Oltre il Colle
Zorzonesi – abitanti di Zorzone